Timea (geslacht), een geslacht van sponzen
 Timea (naam), voornaam die met name in gebruik is bij vrouwen uit Hongaarstalige gebieden.